Esta é uma lista de países por exportação de mercadorias, com base nos dados do almanaque The World Factbook da CIA.

Veja também

 Lista de países por importações

Referências

Listas de países